Minster kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Minster-in-Thanet, England, Kent, Thanet, 
 Minster-on-Sea, England, Kent, Swale, 
 Minster, Swale, England, Kent, Swale, Minster-on-Sea,

USA 

 Minster, Ohio – ort i Ohio, Auglaize County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar